Stati Uniti d'America
 Woodbine – capoluogo della Contea di Camden, Georgia
 Woodbine – città della Contea di Harrison, Iowa
 Woodbine – città della Contea di Dickinson, Kansas
 Woodbine – borough della Contea di Cape May, New Jersey
 Woodbine – census-designated place della Contea di Cooke, Texas